Liber er det andet album af det danske band The Minds of 99. Det blev udgivet den 16. oktober 2015 via Sony Music og No3.

Spor

Referencer 

Album fra 2015
Rockalbum fra Danmark
The Minds of 99